Juan Rufo (1547-1620), écrivain et militaire espagnol ;
 Marcel Rufo (1944), pédopsychiatre français.